Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 5-ös, továbbá 5A, 5B jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok: 

 5-ös trolibusz (Debrecen)
 5A trolibusz (Debrecen)

 5-ös trolibusz (Szeged) 
 5A trolibusz (Szeged)megszűnt
 5B trolibusz (Szeged)megszűnt